Valladolid puede referirse a:

En España

Lugares
 Valladolid, ciudad de Castilla y León.
 Provincia de Valladolid, provincia de Castilla y León.
 Área metropolitana de Valladolid, conjunto de núcleos urbanos centrado en la ciudad de Valladolid.
 Circunscripción electoral de Valladolid, distrito electoral español correspondiente a la provincia de Valladolid.
 Diócesis de Valladolid
 Catedral de Valladolid
Valladolid (La Coruña), aldea de la parroquia de Quión, del municipio de Touro, provincia de La Coruña, Galicia.
Valladolid (Lugo), aldea de la parroquia de Ferreirúa, del municipio de Puebla del Brollón, provincia de Lugo, Galicia.

Deporte 
 Real Valladolid Club de Fútbol, club de fútbol español de Valladolid.
 Real Valladolid Club de Fútbol Promesas es el equipo filial de fútbol del Real Valladolid Club de Fútbol.
 Real Valladolid Club de Fútbol (femenino) es la sección de fútbol femenino del Real Valladolid Club de Fútbol.
 Club Balonmano Valladolid, club de balonmano español de Valladolid.
 Club Baloncesto Valladolid, club de baloncesto español de Valladolid.

Historia 
 Merindad del Infantazgo de Valladolid, división administrativa de la Corona de Castilla, vigente durante la Edad Media.

En México   
 Valladolid, ciudad del estado de Yucatán (México), cabecera del municipio homónimo.
 Valladolid (municipio), uno de los 106 municipios del estado de Yucatán, México.
 Valladolid nombre con el cual se designó, durante la época colonial, a la ciudad mexicana de Morelia, hoy capital del estado de Michoacán.
 Conjura de Valladolid, los trabajos de la junta soberanista en Valladolid, Michoacán, en 1809.
 Rebelión de Valladolid, la insurrección ocurrida en Valladolid (Yucatán), en 1910, como preámbulo de la revolución mexicana.

En Ecuador 
 Parroquia Valladolid, en Zamora Chinchipe (Ecuador).
 Valladolid, población del Cantón Loja en la provincia de Loja (provincia) (Ecuador).

En Colombia 
 Valladolid, pueblo perteneciente al municipio de Apía en el departamento de Risaralda.
 Valladolid, barrio de la localidad de Kennedy en Bogotá.

En Filipinas 
 Valladolid, un término municipal de la provincia de Negros Occidental.